Bellino di Padova, santo del XII secolo
San Bellino, comune in provincia di Rovigo